Renuka è una divinità dell'induismo venerata prevalentemente nello stato indiano federato del Maharashtra e negli stati di Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu e Telangana dell'India meridionale. Il Tempio di Mahur dedicato alla Dea Renuka in Maharashtra è considerato uno dei luoghi di culto consacrati alla Dea Shakti.

Note

Altri progetti 

Divinità induiste